Deux chevaux peut désigner : 
Un véhicule, la Citroën 2 CV
Une peinture de Ren Renfa, Deux chevaux (peinture)

Voir aussi : 
Palefrenier menant deux chevaux